Королева — титул.
 Королева — музичний гурт
 Королева — фільм.
 Королева Наталена (Кармен-Альфонса-Фернанда-Естрелья-Наталена Дунін-Борковська) (1888-1966) – письменниця .

Населенні пункти

Росія 
 Королева — присілок в Ільїнському районі Пермського краю.
 Королева — присілок у Кудимкарському районі Пермського краю.
 Королева — присілок у міському окрузі Верхотурський Свердловської області.

Див. також 
 Queen (значення).